shen lao jia är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 220 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är .

shen lao jia är den högsta punkten i trakten. Runt shen lao jia är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är 泉阳,  km väster om shen lao jia. Trakten runt shen lao jia består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina